Германия е държава в Централна Европа. Може да се отнася за следните понятия:
 провинциите на Римската империя:
 Горна Германия
 Долна Германия
 Кралство Германия – средновековна държава
 Германска империя
 Ваймарска република (1919 – 1933)
 Нацистка Германия (1933 – 1945)
 Столица на света Германия - неосъществен проект за преименуване на Берлин на Германия, обявяването му (след победата във войната) за световна столица на Германската империя и архитектурното му преустройство
 Западна Германия (официално: Федерална република Германия) – германска държава, основана на 23 май 1949 г., наричана така за разграничаване (от Източна Германия) до Обединението на Германия (присъединяването на Източна към Западна) на 3 октомври 1990 г.
 Източна Германия (официално: Германска демократична република) – бивша германска държава, основана на 7 октомври 1949 г., наричана така за разграничаване (от Западна Германия) до Обединението на Германия на 3 октомври 1990 г.
 Федерална република Германия – германска държава, основана на 23 май 1949 г., наричана така преди и след Обединението на Германия (по-точно присъединяването на Източна Германия към Западна Германия) на 3 октомври 1990 г.